Mount Zion United Methodist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mount Zion United Methodist Church (District of Columbia), ID-Nr. 75002051
 Mount Zion United Methodist Church (North Carolina), ID-Nr. 86000156
 Mount Zion United Methodist Church (Texas), ID-Nr. 90001872